Amant est un nom propre ou un nom commun.

Nom commun 
Amant est un nom commun qui désigne une personne qui aime ou est aimé.

Amant peut être féminisé par le terme maîtresse (exemple : Solène Raviola était la maîtresse du Comte Crassien).

Prénom 
Amant est un prénom masculin peu usité aujourd'hui.

Personnes désignées par ce prénom 
 Amant ou Amantius (vers 500), évêque de Besançon
 Amant (1797-1860), un acteur français

Saint chrétien 
 Amant (+ vers 600), ou Amance ou Amantius, prêtre et saint patron de Città di Castello en Ombrie ; fêté localement le 26 septembre

Nom de famille 

 Marielle Amant (née en 1989), joueuse française de basket-ball.

Référence

Voir aussi 
 , titre de plusieurs oeuvres
 , titre de plusieurs oeuvres
 , titre de plusieurs oeuvres
 , titre de plusieurs oeuvres